Markus Penell (* 22. März 1965) ist ein deutscher Architekt, der seit 1996 für das Architekturbüro Ortner & Ortner Baukunst tätig ist.

Leben 
Markus Penell studierte Architektur sowie Stadt- und Regionalplanung an der Technischen Universität Berlin. Seit 1996 ist er Mitarbeiter bei Ortner & Ortner Baukunst und seit 2001 leitet er das Berliner Büro. 2011 wurde er geschäftsführender Gesellschafter für diesen Standort. Er ist maßgeblich verantwortlich für Städtebauliche Gutachten und Masterpläne. Neben verschiedenen weiteren Großprojekten führte er das Quartierszentrum Killesberghöhe auf dem Areal der ehemaligen Messe Stuttgart aus und realisierte den Masterplan für Ortner & Ortner Baukunst in Kooperation mit den Büros David Chipperfield Architects, Baumschlager Eberle und KCAP.

Im November 2019 startete auf Anregung Penells eine Ausstellung zu dem Werk Syd Meads in der Galerie O&O Depot, welche von Boris Hars-Tschachotin kuratiert wurde. Diese erfuhr große mediale Aufmerksamkeit und wurde dort sehr positiv rezipiert. Der Zeitpunkt der Ausstellung ist eine Referenz auf den Film Blade Runner, welcher im November 2019 spielt und dessen Kulisse in großen Teilen von Syd Mead entworfen wurde. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete es als "erstaunlich, dass die Berliner Schau im O&O Depot als einziges Event weltweit an dieses Datum erinnert".

Projekte (Auswahl) 
 Urbane Mitte, Gleisdreieck
 Bürogebäude Starcom, Frankfurt am Main
 Quartierszentrum Killesberghöhe, Stuttgart (Stadtteilzentrum mit Büro, Gewerbe, Einzelhandel und Wohnen)
 Wohnquartier Geisbergstraße, Berlin
 Hochhaus A-Tower am Alexanderplatz, Berlin
 Wohnen am Schwedlercarée, Frankfurt

Wettbewerbe 1. Preis (Auswahl) 
 Quartier Haveleck Berlin – Wohnquartier Berlin-Spandau
 Domagkstraße München – Wohnquartier mit Einzelhandel
 Campus Jungfernsee Potsdam – IT-Campus und Wohnquartier
 Hafen Offenbach – Wohn- und Gewerbequartier
 KPM Areal Berlin – Wohn- und Gewerbequartier/Hotel
 ThinkK Quartier Stuttgart (ehem. Messe Stuttgart) mit David Chipperfield Architects, Baumschlager & Eberle und Kees Christaanse Architects
 Campus Garbsen – Hochschulcampus der Maschinenbaufakultät Garbsen
 Post- u. Telegrafenamt Geisbergstraße, Berlin
 Shopping Center am Alexanderplatz
 Urbane Mitte Gleisdreieck Berlin

Auszeichnungen 
 2006: Deutscher Städtebaupreis für das Planwerk Innenstadt Berlin – Projektteam City West
 2011: DGNB-Gold Vorzertifikat für Neue Stadtquartiere – Masterplan Hafen Offenbach
 2013: erstes DGNB-Platin Zertifikat für Nachhaltigkeit im Bereich Stadtquartiere: Quartierszentrum KillesbergHöhe, Stuttgart
 2013: Auszeichnung guter Architektur in Hessen BDA-Martin Elsaesser-Plakette Frankfurt am Main für das Bürogebäude „Starcom“ Frankfurt
 2015: erstes DGNB-Silber Zertifikat für Nachhaltigkeit im Bereich Wohnen im Denkmal: Ehemalige Post- u. Telegrafenamt Geisbergstraße, Berlin

Lehre und Forschung 
 SS-WS 2000/01 FH Potsdam, Dozent für computerunterstütztes Entwerfen
 SS 2000 Entwurfsbetreuung Das hybride Hochhaus, Lehrstuhl Prof. Manfred Ortner
 SS 2000 Hochhaus-Bautyp des 20. Jahrhunderts, Vorlesungsreihe Fachhochschule Potsdam
 2013 Projekt Killesberghöhe in Kooperation mit der Akademie der bildenden Künste Stuttgart
 2013 Potsdam School of Architecture (ehem. FH Potsdam) – Internationaler Design Workshop Seoul/New York/Rostov/Tiflis/Potsdam
 WS 2013 Lehrauftrag Technische Universität Graz, Wohnen in der Großform
 2015 Gastprofessur an der Ilia-Universität, Tiflis
 2015 Gastprofessur an der TU Graz, Gross Big Urban

Einzelnachweise 

Architekt (Berlin)
Deutscher
Geboren 1965
Mann